Hernando Siles ist der Name folgender Personen:

* Hernando Siles Reyes (1882–1942), bolivianischer Jurist und Politiker, Staatspräsident 1926 bis 1930

Hernando Siles bezeichnet:
 Provinz Hernando Siles, eine Provinz in Bolivien
 Estadio Hernando Siles, ein Stadion in La Paz in Bolivien

Siehe auch:
 Hernán Siles Zuazo (1914–1996), bolivianischer Politiker, Staatspräsident 1956 bis 1960 und 1982 bis 1985